ФК Бокељ у европским такмичењима први пут се појављује у сезони 2016/17, након што је заузео чеврто мјесто у оквиру Прве лиге Црне Горе у сезони 2015/16, захваљујући чему је изборио пласман у Лигу Европе за сезону 2016/17.

Прва сезона у Европи 

Бокељу, Будућности и Рудару није издата лиценца за наступ у европским такмичењима у првом кругу, 28. априла 2016, због неиспуњавања финанијског критеријума. Након жалбе, лиценца им је издата у другом кругу, 25. маја 2016. Бокељ се тако нашао у квалификацијама за Лигу Европе. На жријебу у Ниону, Бокељ је представљао спортски директор - Драшко Брауновић. На жријебу, Бокељ је за противника добио Новосадску Војводину; одређено је да се први меч игра на стадиону Петровца, 30. јуна, док је реванш на стадиону Карађорђе 6. јула.

Тренер Бокеља, Слободан Драшковић, поводом двомеча са Војводином изјавио је:Нови смо у овом такмичењу и јасно је да не можемо ником да пријетимо, али Војводина је велики изазов за Бокељ. Слабији смо него прошле године, отишли су нам репрезентативци, Шћекић и Мијатовић. Да су остали имали бисмо велике шансе, овако се надам да ћемо макар пружити добар отпор"

Дуел између Бокеља и Војводине је био први такмичарски меч између клубова из Србије и Црне Горе након маја 2006 године и распада заједничке лиге.

Први меч

Реванш меч 

Након 1:1 из првог меча, одиграног у Петровцу, по изузетно великој температури, Бокељ се убједљивим поразом 5:0 у Новом Саду опростио од наступа у Лиги Европе.

Збирни европски резултати

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Европска такмичења
Бокељ